Chang kan syfta på följande:

 Ett kinesiskt och koreanskt efternamn, se Zhang (namn). 
 Cheung Chau, ö i Hongkong
 Dschang, ort i Kamerun